Denier (eenheid), een eenheid voor lineaire massa
 Denarius, een munteenheid in het Romeinse Rijk
 Denier (munt), een historische Franse munteenheid
 Denier (Pas-de-Calais), een Franse gemeente